Kinder est un mot allemand signifiant « enfants ».

Chocolaterie 
 Kinder, une marque italienne de confiseries au chocolat
 Kinder Bueno, une barre chocolatée produite par cette marque

Société 
 , qui signifie « enfants, cuisine, église », une devise allemande au sujet des femmes

Toponyme 
 Kinder, une ville de la paroisse d'Allen, en Louisiane, aux États-Unis.

Personnalités

Patronyme 

 Hermann Kinder (1944 – 2021), un écrivain allemand.
 Keith William Kinder, un musicologue canadien.
 Manfred Kinder (1938 – ), un ancien athlète allemand.

Composante du prénom 
 John Kinder Labatt (1803 – 1866), un brasseur canadien

Voir aussi 
 Die Verbannten Kinder Evas, un groupe de darkwave autrichien fondé en 1993

Patronyme allemand